Gaucho bezeichnet:
 Gaucho, berittener Viehhüter der südamerikanischen Pampas
 als Handelsname das Insektizid Imidacloprid
 ein Album der Gruppe Steely Dan aus dem Jahr 1980, siehe Gaucho (Album)
 im Plural Gauchos einen Spitznamen für die argentinische Fußballnationalmannschaft
 ein Brettspiel des Argentum Verlags El Gaucho

Gaúcho (bzw. in der weiblichen Form gaúcha), Aussprache: „Ga'ūschu“, bezeichnet: 
 die Einwohner des brasilianischen Bundesstaates Rio Grande do Sul, teilweise auch die von Santa Catarina und Paraná;
 Menschen oder Dinge, die aus Rio Grande do Sul stammen

Gaúcho ist der Name folgender Personen:
 Renato Gaúcho (* 1962; als Renato Portaluppi), brasilianischer Fußballspieler

Gaúcho ist der Künstlername folgender brasilianischer Fußballspieler:
 Gaúcho (Fußballspieler, 1964) (Luís Carlos Tóffoli; * 1964) 
 Gaúcho (Fußballspieler, 1972) (Eric Freire Gomes; * 1972) 
 Gaúcho (Fußballspieler, 1979) (Rogério Márcio Botelho; * 1979)
 Gaúcho (Fußballspieler, 1980) (Márcio Rodrigo Trombetta; * 1980) 

Siehe auch:
 Gauchos de Acero